Ardashir I (180-241) – fondatore della dinastia sasanide
Ardashir II – sovrano dell'Impero sasanide dal 379 al 383
Ardashir III – sovrano dell'Impero sasanide dal 628 al 630

Pagine correlate
Artaserse